Der Mitsubishi Electric Europe Cup 2009 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. April 2009 in Monza stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 126 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Monza